Oasis – brytyjska grupa rockowa
 OASIS – organizacja zajmująca się standaryzowaniem formatów dokumentów
 Oasis – singel Gackta
 Oasis – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia
 Oasis – jednostka osadnicza w USA, w stanie Nowy Meksyk
 Oasis – jednostka osadnicza w USA, w stanie Nevada
 Oasis – jednostka osadnicza w USA, w stanie Utah
 Oasis – miasto w USA, w stanie Wisconsin
 Oasis – krater uderzeniowy na Pustyni Libijskiej